Desa Sudimoro kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sudimoro (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,60, long 110,60), 
 Desa Sudimoro (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,57, long 110,64), 
 Desa Sudimoro (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,70, long 110,07), 
 Desa Sudimoro (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,63, long 110,33), 
 Desa Sudimoro (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,47, long 112,67), 
 Desa Sudimoro (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,50, long 112,18), 
 Desa Sudimoro (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,12, long 112,67), 
 Desa Sudimoro (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,22, long 111,39), 

Robotskapade Indonesienförgreningar